Trident kan syfta på:
 Hawker Siddeley Trident – ett brittiskt tremotorigt trafikflygplan (1962)
 Trident (Korg) – en synthesizer tillverkad av Korg Inc.
 Trident (robot) – ett amerikanskt robotvapen
 UGM-96 Trident I – ett amerikanskt robotvapen
 UGM-133 Trident II – ett amerikanskt robotvapen
 Trident (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Trident (rendering) – en renderingsmotor i Internet Explorer

Geografi

Antarktis 

 Mount Trident,

Storbritannien 

 Trident, West Yorkshire, civil parish i Bradford, England,  

Robotskapade Antarktisförgreningar